Мюзикл «Граф Орлов» — постановка московского Театра оперетты, пришедшая на смену популярному мюзиклу «Монте-Кристо».

Премьера состоялась 6 октября 2012 г. и была приурочена к году истории в России. Это событие вызвало значительный интерес в светских кругах и прессе.

В декабре 2012 г. проект получил четыре премии «Музыкальное сердце театра»: лучшей исполнительницей главной роли сочли Теону Дольникову (Елизавета), лучшей исполнительницей роли второго плана — Екатерину Гусеву (Екатерина II), лучшими продюсерами Владимира Тартаковского и Алексея Болонина, а Вячеслав Окунев стал лауреатом «Музсердца» за лучшие костюмы.

16 мая 2013 года состоялся сотый спектакль, в котором был задействован звёздный состав. К этой дате был выпущен официальный CD с записью песен из мюзикла. 17 декабря 2013 вышел DVD с видеозаписью мюзикла.

В начале июля 2013 года мюзикл получил театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший мюзикл». Было отмечено, что мюзикл покорил московских зрителей невероятной музыкой и масштабностью постановки.

12 декабря 2013 года «Граф Орлов» был награждён премией «Звезда театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

10 марта 2014 года мюзикл «Граф Орлов» стал лауреатом театральной премии «Гвоздь сезона». XII церемония награждения лауреатов прошла в Театральном центре СТД РФ «На Страстном».

В июле 2014 года мюзикл получил Премию Москвы в области литературы и искусства

В июле 2016 года артисты отыграли последний спектакль из-за передачи эстафеты новому мюзиклу «Анна Каренина», а вот в октябре 2021 года (после 5-летнего затишья) мюзикл возобновился специально для очерёдности показов трёх мюзиклов, а также в честь десятилетия «Граф Орлов». Появились новые актëры, в том числе и Андрей Бирин и Алексей Бобров в роли князя Голицына и многие другие.

Сюжет 
Спектакль основан на реальных событиях, его действие происходит во второй половине XVIII века, во времена правления Екатерины II. Граф Алексей Орлов, когда-то способствовавший её восхождению на трон, теперь вышел из милости императрицы и отправлен в почётную ссылку во главе русского флота в Италии. Здесь он знакомится с молодой красавицей, называющей себя Елизаветой, внучкой Петра I, и претендующей на русскую корону. Орлов затевает с лженаследницей, также известной как княжна Тараканова, любовную интригу с целью разузнать её планы, и тем самым вернуть расположение Екатерины. Однако невинное увлечение перерастает в глубокое взаимное чувство.

Создатели 
Продюсеры — Алексей Болонин и Владимир Тартаковский,
Автор либретто — Юлий Ким, 
Композитор — Роман Игнатьев, 
Режиссёр-постановщик — Алина Чевик, 
Хореограф-постановщик — Ирина Корнеева, 
Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, 
Художник по гриму и причёскам — Андрей Дрыкин, 
Художник по свету — Глеб Фильштинский,
Sound Producer и Звукорежиссёр — Олег Чечик,
Аранжировка музыки — Сергей Чекрыжов и Сергей Сысоев,
Оркестровка музыки — Сергей Чекрыжов и Алексей Курбатов.

Актерский состав 
 Граф Орлов — Андрей Белявский; Александр Рагулин; Игорь Балалаев (ввод 19.12.2012)
 Елизавета — Теона Дольникова; Аглая Шиловская; Валерия Ланская
 Екатерина II — Екатерина Гусева; Лика Рулла; Наталья Сидорцова
 Князь Радзивилл — Александр Голубев; Владимир Дыбский; Александр Маракулин
 Князь Голицын — Александр Маркелов; Вячеслав Шляхтов; Алексей Бобров; Андрей Бирин
 Доманский — Игорь Балалаев; Сергей Ли; Василий Ремчуков
 Иван — Владислав Кирюхин; Александр Постоленко; Евгений Толоконников
 Цыганка — Карине Асирян; Диана Савельева
 Артисты ансамбля — Давид Ванесян, Василий Ремчуков, Анна Подсвирова, Юрий Снежин, Анастасия Сиваева, Алексей Петрухин, Оксана Костецкая, Александр Добромилов, Ольга Годунова, Анна Вершкова, Карина Адегамова,

Декорации 
Для постановки мюзикла «Граф Орлов» организаторы проекта выстроили на сцене Театра Оперетты огромные декорации высотой с трехэтажный дом, благодаря которым действие разворачивается сразу в трех городах, расположенных в двух странах — России и Италии. Изнутри декорацию освещают более 200 световых приборов. Во время спектакля декорации меняются порядка 20 раз. Примеры сцен, где задействованы декорации: горящие корабли в Неаполитанском заливе, весёлые гуляния на Широкую масленицу, роскошные убранства дворцов Ливорно и Петербурга.

Звук 
Более 100 суперсовременных приборов отвечают за качественный звук каждого спектакля. В общей сложности, около полугода ушло на оснащение Театра оперетты новейшим звуковым оборудованием под управлением саунд-продюсера Олега Чечика. На студийную работу у музыкантов, артистов и саунд-продюсера ушло более 700 часов. В записи звука для CD и DVD принимал участие хор из 100 человек. В среднем батарейки для микрофонов меняются после каждого спектакля - это почти 200 шт. Более 140 классических и эстрадных музыкантов приняли участие в записи музыкального сопровождения мюзикла.

Костюмы 
Мюзикл стал лауреатом премии "Музыкальное сердце театра - 2012" в номинации "Лучшие костюмы". В мастерских Москвы и Санкт-Петербурга для артистов было создано более 300 костюмов, сшитых по оригинальным лекалам XVIII века. 300 пар обуви было изготовлено в мастерских театра. За первый сезон полностью изношено 240. Для артистов-акробатов в необходимые для образа лапти специально монтировались удобные для выполнения трюков кроссовки. Более 2000 метров эксклюзивных итальянских тканей понадобилось для пошива костюмов. Орден на груди Орлова выполнен по заказу театра в ювелирной мастерской по эскизам ордена Св.Георгия I степени, который был дарован ему за победу в Чесменском сражении. Каждый из костюмов Елизаветы включает в себя до 20 предметов одежды. За один спектакль она меняет 5 пар обуви. 15 тысяч полудрагоценных камней и кристаллов украшает только одно из платьев Екатерины II, которое весит почти 10 кг. Верхняя одежда князя Голицына покрыта канителью - крученой золотой и серебряной проволокой, сделанной вручную по старинной технологии. Костюм Радзивилла расшит 1000 маленьких зеркал, что придает особое свечение и мерцание, а также ажурными украшениями. В 1 действии Доманский одет во фрак цвета морского песка. Подобную одежду носили в те времена только в Европе. Екатерина II высмеивала фраки и одевала в них только служивых людей вроде лакеев. Двууголка Ивана изготовлена из чешского фетра из кроличьей шерсти высшей категории. Когда-то точно такую же носил Наполеон Бонапарт. 7 м ткани использовано для пошива одной цыганской юбки, около 1 килограмма пайеток и бисера украшают один наряд актрисы.

Список номеров оригинальной постановки 

Акт I
 Увертюра — оркестр
 Ливорно — Иван, граф Орлов, князь Радзивилл, Доманский, ансамбль
 Красотка — Иван, граф Орлов, ансамбль
 Чужая страна — граф Орлов
 Виват, Элизабет — князь Радзивилл, Доманский, Елизавета, ансамбль
 Заговор — граф Орлов, Иван
 Кредиторы — Доманский, Иван, ансамбль
 Бог дал мне власть — Екатерина II
 Встреча — граф Орлов, Елизавета
 Русские и поляки — граф Орлов, Елизавета, Иван, Доманский, князь Радзивилл, ансамбль
 Письмо императрицы — князь Радзивилл, Екатерина II
 Свидание — граф Орлов, Елизавета
 Итальянская ночь — ансамбль
 Присяга любви — граф Орлов, Елизавета
 Измена — князь Радзивилл, Доманский
 Не спасти — Иван, граф Орлов, Доманский, Елизавета
 Репетиция ареста — граф Орлов, Иван, ансамбль
 Ради державы — граф Орлов

Акт II
 Масленица — ансамбль
 Откликнись, любимый — Елизавета
 Допрос — князь Голицын, Елизавета, Доманский
 Игра в карты — князь Радзивилл, Екатерина II, ансамбль
 Отчёт Голицына — князь Голицын, Екатерина II
 Кто она? — Екатерина II
 Есть у тебя одна ночь — Екатерина II, граф Орлов
 Молитва — Екатерина II, Елизавета, граф Орлов
 Иди и спаси — Доманский, граф Орлов
 Последнее свидание — граф Орлов, Елизавета
 Жаждущие власти — ансамбль
 Голубчик-голубок — Елизавета
 Зима — цыганка
 Прощёное воскресение
 Время не повернуть — граф Орлов
 Гимн любви — солисты, ансамбль

Рецензии и отзывы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мюзикла 
 Страница мюзиклов «Монте-Кристо» и «Граф Орлов» в Instagram 
 Страница мюзикла «Граф Орлов» на Facebook 
 Страница мюзикла «Граф Орлов» в Вконтакте 
 Страница мюзикла «Граф Орлов» на YouTube 

Российские мюзиклы
Мюзиклы по алфавиту
Мюзиклы 2012 года